2 miejscowości w Polsce: 
 Złotopole – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Złotopole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż